Merrimack har flera betydelser: 

 Merrimack, New Hampshire –  stad i New Hampshire, USA
 Merrimack County  –  county i New Hampshire, USA
 Merrimack (flod) –  flod i Massachusetts och New Hampshire, USA
 USS Merrimack –  amerikanskt örlogsfartyg som under namnet CSS Virginia  deltog i strid mot USS Monitor, konstruerat av John Ericsson